Karišik, Karışık oder Karisik ist der Familienname folgender Personen:

 Eldin Karisik (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Irma Karišik (* 1989), bosnisch-herzegowinische Naturbahnrodlerin
 Kenan Karışık (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Miloš Karišik (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Tanja Karišik-Košarac (* 1991), bosnisch-herzegowinische Biathletin und Skilangläuferin